A.T.M.O.S. le quatrième épisode de la quatrième saison de la série télévisée britannique , diffusé en deux parties :
 A.T.M.O.S., première partie
 A.T.M.O.S., deuxième partie